Le taux d'expansion peut désigner :
 le taux d'expansion en cosmologie, une mesure de l'expansion de l'Univers ;
 le taux d'expansion en théorie des graphes, une mesure de la connectivité d'un graphe ;
 le  en physique, le rapport des volumes entre les états liquide et gazeux.
 le taux d'expansion en tectonique des plaques, vitesse avec laquelle s'écartent deux plaques, mesurée au niveau des dorsales océaniques, exprimée en centimètres par an.

Voir aussi